

Мартиновка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Мартиновка — село, Сафакулевський округ, Курганська область

ru:Мартыновка